Howsham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Howsham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire